

Patronyme 

 Le Baroche (1535-1612), peintre italien ;
 Pierre Jules Baroche (1802-1870), avocat et homme politique français, ministre de la Justice de Napoléon III ;
 Ernest Baroche (1829-1870), son fils, haut fonctionnaire, homme politique et écrivain français ;
 Christiane Baroche (1935- ), écrivaine française ;
 Jacques Baroche, écrivain français ;
 Benjamin Baroche, acteur français.

Toponyme 

 Baroche, ville et chef-lieu de district indien du Gujarat ;
 La Baroche, commune suisse du Jura ;
 La Baroche-Gondouin, village français de la Mayenne ;
 Labaroche, commune française du Haut-Rhin.